Чорна пантера — назва темнозабарвлених особин низки видів великих кішок.

Мистецтво 
 Чорна пантера — вигаданий персонаж, супергерой коміксів компанії Marvel.
 Чорна Пантера (фільм, 1918) — український фільм 1918 року, сюжет якого заснований на п'єсі 1911 року Чорна Пантера і Білий Медвідь Володимира Винниченка.
 Чорна Пантера (фільм, 2018) — американський супергеройський фільм 2018 року.
 Чорна пантера: Ваканда назавжди

Чорна Пантера і Білий Медвідь — п'єса Володимира Винниченка 1911 року та однойменний фільм режисера Олега Бійми, знятий в 1911 за цією новелою

Інше 

 Партія Чорних Пантер — афроамериканська націоналістична революційна організація, що існувала у США з 15 жовтня 1966 до початку 1970-х років.
 K2 «Чорна пантера» (K2 Black Panther) — південнокорейський танк нового покоління.
 Добровольчі війська Королівської Тайської армії — мають прізвисько «Чорні пантери»
 Еусебіу — португальський футболіст на прізвисько «Чорна пантера»

Див. також 
 Пантера (значення)